Paraxonia es un antiguo clado de ungulados que agrupa a los cetartiodáctilos y a su orden extinto relacionado los mesoniquios y se contrapone a Mesaxonia que agrupa a los órdenes extintos relacionados con los perisodáctilos.

Filogenia 

Posición de Paraxonia dentro de los eungulados:

Referencias 

Eungulata